Пришля́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Пришляк Антоніна Михайлівна ( 1954) — лікарка, науковець.
 Пришляк Василь Дмитрович (1929—2019) — український клініцист-кардіолог, науковець, педагог, заслужений лікар України, доцент.
 Пришляк Євген Степанович (1913—1987) — крайовий референт СБ Львівського краю (поч. 1945 — 05.1951), крайовий провідник ОУН Львівського краю (05.1951 — 22.01.1952).
 О. Іван Пришляк, ЧСВВ — редактор часопису «Місіонар» у 1915—1916 роках.
 Пришляк Олександр Петрович (1924—2011) — старшина Української дивізії «Галичина», патріархальний, релігійно-церковний, громадсько-політичний діяч, меценат.
 Пришляк Сергій — український волейболіст.
 Пришляк Яків (1897—1932) — активний діяч ОУН, страчений польською владою.

Примітки 

Українські прізвища